Барс () — река в департаменте Об региона Гранд-Эст на северо-востоке Франции, правый приток Сены. Начинается у Вандёвра-сюр-Барс.

География 
Протяжённость реки — 50,1 км. Она берёт начало от источника у средневекового замка Вандёвр-сюр-Барс на высоте 155 м над уровнем моря. Является правым притоком Сены, в которую впадал в городе Труа на высоте 100 м над уровнем моря, но после строительства канала Моржа устье отклонилось на 13,5 км вверх по течению.

Бассейн 
Барс пересекает 5 гидрографических зон общей площадью 75 км².

Пересекаемые коммуны 
Барс протекает через следующие коммуны: Бриель-сюр-Барс, Шан-сюр-Барс, Ла-Шапель-Сен-Люк, Лаво, Куртранж, Люзиньи-сюр-Барс, Монтолен, Монтьераме, Монтрёй-сюр-Барс, Пон-Сент-Мари, Пюи-э-Нюизман, Руйи-Сен-Лу, Рювиньи, Сен-Пар-о-Тертр, Труа, Вандёвр-сюр-Барс и Ла-Вильнёв-о-Шен.

Гидрография 
Протекает в известняковых породах. От канала Моржа до впадения в Сену рассматривается как сильно изменённый водоём. До этого участка Барс и его главный приток Сиван находятся под статусом естественных водоёмов. На Барсе существуют три станции качественных поверхностных вод: Вандёвр-сюр-Барс, Шан-сюр-Барс и Монтрёй-сюр-Барс.

Притоки 
Барс имеет 16 притоков, в том числе:
 река Бодерон, 19,7 км
 река Сиван, 13,5 км

Примечания 

Бассейн Сены
Реки департамента Об